Может означать:
 Чепелин, Владимир Витальевич
 Чепелин хутор